Kokir, une ville du Cambodge ;
 Kokir, un district de la région Oromia en Éthiopie.